Gullrankesläktet (Epipremnum) är ett växtsläkte med cirka 30 arter i familjen kallaväxter. De är utbredda från Himalaja till Oceanien. Några arter är odlade och naturaliserade på många håll i tropikerna. En art, gullranka (E. aureum), är en vanlig krukväxt i Sverige.

Släktet består av klättrande städsegröna örter med luftrötter. Bladen är enkla eller flikiga, ibland fläckiga. Blommorna är tvåkönade och har fyra ståndare. Fruktämnet har ett rum med 2-8 fröämnen. Frukten är ett bär med få njurformade frön.

Släktet är närstående fingerrankesläktet (Rhaphidophora), som dock har många runda frön.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 
Flora of Pakistan - Epipremnum

Kallaväxter
Epipremnum
Gu Växtindex